China Open 2013 – tenisowy turniej WTA z cyklu China Open rozgrywany w dniach 28 września–5 października 2013 roku w Pekinie na kortach twardych o puli nagród 5 185 625 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Chinach